Father of the Bride (boek), een roman van Edward Streeter
Father of the Bride (1950), een Amerikaanse speelfilm van Vincente Minnelli gebaseerd op het boek
Father of the Bride (1991), een Amerikaanse speelfilm van Charles Shyer